Les Grands Chemins peut désigner :

 Les Grands Chemins, roman de Jean Giono paru en 1951
 Les Grands Chemins, film réalisé par Christian Marquand et sorti en 1963, une adaptation cinématographique du roman éponyme de Jean Giono (1963)
 Les Grands Chemins (''), film grec de Grigóris Grigoríou sorti en 1953